Međunarodna fonetska tablica sricanja slova i brojeva koristi se pri predaji otvorenim govorom ili kodeksom. Riječi treba izgovarati polako i razgovjetno, a naglašeni slogovi ispisani su debljim slovima.

Unutarnje poveznice 
 tablica sricanja

NATO
Pomorstvo